Carew steht für:
 Carew (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carew (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht

Carew ist der Name folgender Orte:
 Carew (Pembrokeshire) in der Grafschaft Pembrokeshire, Wales
 Carew (Neuseeland) in Neuseeland
 Carew Castle, Burgruine in Pembrokeshire, Wales

Siehe auch:
 Carewe